Als Triflate werden folgende chemische Gruppierungen bezeichnet:

 Die Ester der Trifluormethansulfonsäure (siehe Triflylgruppe)
 Die Salze der Trifluormethansulfonsäure (siehe Triflate)